

Persone
 Alfred-Marie Liénard (1869-1958) – fisico e ingegnere francese
 Dimitri Liénard (1988) – calciatore francese
 Séverine Liénard (1979) – pallavolista francese

Altro
 Potenziale di Liénard-Wiechert – teoria per descriver i campi elettromagnetici generati da una carica elettrica